Basta znamená v některých románských jazycích „dost“. Kromě toho může znamenat:

Lidé
 Dušan Basta (* 1984), srbský fotbalista
 Giorgio Basta (1544–1607), italský generál v habsburských službách
 Radek Basta  (* 1971), český fotbalista

Ostatní
 Basta Fidel, česká kapela
 ¡Basta Ya!, španělská nevládní organizace 

Vizte též Bašta (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení